Lennox steht für:

 Lennox International, Anbieter von klima- und raumlufttechnischen Lösungen
 Lennox (Automobilhersteller), ehemaliger britischer Automobilhersteller

Lennox steht für einen Ort:

 Lennox (Kalifornien), im Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Lennox (Schottland), Region in Schottland
 Lennox (South Dakota), im Lincoln County, South Dakota, Vereinigte Staaten
 Lennox, Picton und Nueva, chilenische Insel
 Lennox (Wisconsin), im Oneida County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Lennox steht für einen Vornamen; bedeutende Namensträger:

 Lennox Lehmann (* 2005), deutscher Motorradrennfahrer
 Lennox Lewis (* 1965), britischer Boxer
 Lennox Miller (1946–2004), jamaikanischer Sprinter
 Lennox Robinson (1886–1958), irischer Dramatiker, Dichter und Theaterproduzent

Lennox ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Lennox-Boyd, 1. Viscount Boyd of Merton (1904–1983), britischer Politiker, Mitglied des House of Commons und des House of Lords
 Alexander Gordon-Lennox (1911–1987), britischer Konteradmiral
 Annie Lennox (* 1954), britische Sängerin
 Ari Lennox (* 1991), US-amerikanische R&B-Sängerin
 Bernard Gordon Lennox (1932–2017), britischer Offizier und Generalmajor
 Betty Lennox (* 1976), US-amerikanische Basketballspielerin
 Bobby Lennox (* 1943), schottischer Fußballspieler
 Caroline Lennox, 1. Baroness Holland (1723–1774), britische Adlige

 Charlotte Lennox (1730–1804), englische Schriftstellerin, Lyrikerin und Übersetzerin
 Dave Lennox, englischer Industrieller
 Doug Lennox (1938–2015), kanadischer Schauspieler, Journalist und Sachbuchautor
 Frederick Gordon-Lennox, 9. Duke of Richmond (1904–1989), britischer Adliger und Motorsportler
 John Lennox (* 1943), britischer Mathematiker
 Judith Lennox (* 1953), britische Schriftstellerin
 Michael Lennox, nordirischer Regisseur von Kurzfilmen
 Victor Gordon-Lennox (1897–1968), britischer Journalist

 Zion y Lennox (Künstlername), Reggaetón-Musiker aus Puerto Rico 

Siehe auch: 

 Duke of Lennox
 Earl of Lennox
 Gordon-Lennox
 Lennox-Gastaut-Syndrom, eine Form von Epilepsie
 Lennox-King-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Lenox